Józef Cebula (1902–1941) – polski duchowny katolicki, misjonarz, błogosławiony Kościoła katolickiego 
 Józef Cebula (ur. 1938) – polski rolnik i polityk